CCDC120 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 630 амінокислот, а молекулярна маса — 67 567.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки